Chi Nei Tsang é uma cura holística manual, de uma prática chinesa antiga e taoísta, de tradição, redescoberta, e desenvolvida por Chi-Kung.
 

Terapias